Парфондрю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 8 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 360,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Парфондрю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Парфондрю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена